Brazilië
Castanheira (Mato Grosso), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
Portugal
Castanheira (Guarda) plaats in de Portugese gemeente Guarda
Castanheira (Mogadouro) plaats in de Portugese gemeente Mogadouro
Castanheira (Paredes de Coura) plaats in de Portugese gemeente Paredes de Coura
Castanheira (Trancoso), plaats in de Portugese gemeente Trancoso